Salzgraben ist ein geographischer Name

von Gewässern
 in Baden-Württemberg:
 Salzgraben (Ammer), linker Zufluss der Ammer bei der Sägmühle von Gültstein, Stadt Herrenberg, Landkreis Böblingen
 Salzgraben (Lone), linke Zufluss der Lone bei Ballendorf, Alb-Donau-Kreis
 Salzgraben (Schneidheimer Sechta), linker Zufluss der Schneidheimer Sechta bei Unterschneidheim, Ostalbkreis
 Salzgraben (Tennenbächle), linker Zufluss des Tennenbächles (zum Aubächle, zum Brettenbach) bei Tennenbach, Stadt Emmendingen, Landkreis Emmendingen

 in Bayern:
 Salzgraben (Ochsenbach), rechter Oberlauf des Ochsenbachs (zum Waizackerbach, über einen Altarm von ihr in die Ammer) bei Weilheim in Oberbayern, Landkreis Weilheim-Schongau

 in Berlin:
 Salzgraben (Spree), Kanal vom ehemaligen königlichen Salzmagazin auf der Berliner Museumsinsel in der Spree zu dieser

 in Brandenburg
 Salzgraben (Schwarze Elster) in Senftenberg

 in Rheinland-Pfalz:
 Salzgraben (Oberwiesenbach), rechter Zufluss des hier noch Wasenbach genannten Oberwiesenbachs (zum Wiesbach) bei Kriegsfeld, Donnersbergkreis

 in Sachsen-Anhalt:
 Salzgraben (Holtemme), Zufluss der Holtemme
 Salzgraben (Purnitz), Zufluss der Purnitz im Altmarkkreis Salzwedel

eines Naturdenkmals:
 Salzgraben Salzdahlum, Naturdenkmal in Niedersachsen

Siehe auch:

 Salzbach
 Salzbrunnengraben
 Salzgrabenhöhle